Сабуриха — название населённых пунктов:

Россия 
 Сабуриха — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Сабуриха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.